Bischdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Bischdorf (Bad Lauchstädt), Ortsteil der Stadt Bad Lauchstädt im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Bischdorf (Lübbenau/Spreewald), Ortsteil der Stadt Lübbenau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Bischdorf (Rosenbach), Ortsteil der Gemeinde Rosenbach im Landkreis Görlitz, Sachsen

Bischdorf ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bischdorf (Radlau), Ortsteil der Gemeinde Radlau, Woiwodschaft Oppeln
 Bischdorf, Kreis Kreuzburg, Schlesien, seit 1945: Biskupice (Byczyna), Ortschaft der Gemeinde Byczyna (Pitschen), Woiwodschaft Oppeln
 Bischdorf, Kreis Liegnitz, Schlesien, seit 1945: Biskupice (Legnickie Pole), Ortschaft der Gemeinde Legnickie Pole (Wahlstatt), Woiwodschaft Niederschlesien
 Bischdorf, Kreis Groß Wartenberg, Schlesien, seit 1945: Biskupice (Syców), Ortschaft der Gemeinde Syców (Groß Wartenberg), Woiwodschaft Niederschlesien
 Bischdorf, Kreis Freystadt, Westpreußen, seit 1945: Biskupiczki, Ortschaft der Gemeinde Kisielice (Freystadt in Westpreußen), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bischdorf, Kreis Goldberg, Schlesien, seit 1945: Biskupin (Chojnów), Ortschaft der Gemeinde Chojnów (Haynau), Woiwodschaft Niederschlesien
 Bischdorf, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Sątopy-Samulewo, Ortschaft der Gemeinde Bisztynek (Bischofstein), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bischdorf, Kreis Neumarkt, Schlesien, seit 1945: Święte (Środa Śląska), Ortschaft der Gemeinde Środa Śląska (Neumarkt in Schlesien), Woiwodschaft Niederschlesien

Bischdorf ist der Name folgenden Ortes in der Slowakei:
 Podunajské Biskupice, Ortsteil der Stadt Bratislava (Pressburg, Pozsony) 
Siehe auch:
 Büschdorf